Nicolas-Marie Gatteaux (1751-1832), graveur en médailles français ; 
 Jacques-Édouard Gatteaux (1788-1881), son fils, sculpteur et graveur en médailles français.

Patronyme français